Вы́ползово — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Луговского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Чумыш. Абсолютная высота — 142 метра над уровнем моря.

История 
В 1926 году в селе имелось 424 хозяйства и проживало 1911 человек (923 мужчины и 988 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Выползовского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района